Два корабля Королевского флота назывались HMS Ashanti. Название дано в честь африканского народа ашанти.

 HMS Ashanti (F51) — эскадренный миноносец типа «Трайбл». Спущен на воду в 1937 году, продан на слом в 1949 году.
 HMS Ashanti (F117) — фрегат типа «Трайбл». Спущен на воду в 1959 году. В 1988 использован как плавучая мишень и потоплен.